Мария Хосефа Испанская (Мария Хосефа Кармела, 6 июля 1744 — 8 декабря 1801) по праву рождения была принцессой Неаполитанской и Сицилийской, а когда её отец занял трон Испании, она стала испанской инфантой. Её брат позднее стал королём Испании Карлом IV, а одна из сестёр императрицей Священной Римской империи.

Биография 
Принцесса Мария Хосефа родилась в городе Гаэта на юге Италии. Её отец был королём объединенных личной унией Неаполя и Сицилии. Мария Хосефа была четвёртым ребенком своих родителей и первым, пережившим пятилетний возраст. Она была названа в честь своей бабушки по материнской линии Марии Жозефы Австрийской.

Младшая сестра Марии Хосефы Мария Луиза была выбрана, в обход самой Марии Хосефы, в жены Великому Герцогу Тосканы Леопольду, ставшему впоследствии императором Священной Римской империи.

Мария Хосефа была кандидаткой на роль второй жены овдовевшего Людовика XV. Его первая жена Мария Лещинская умерла в 1768 году, когда Марии Хосефе было всего 24 года. Людовик отклонил кандидатуру испанской инфанты из-за слишком серьёзной разницы в возрасте — ему самому было уже 58 лет. Мария Хосефа оставалась незамужней до конца жизни и жила при дворе своего брата Карла IV и его жены Марии-Луизы Пармской, которая была внучкой её несостоявшегося жениха Людовика XV.

Умерла инфанта в Королевском дворце в Мадриде в возрасте 57 лет. Похоронена в монастыре Эскориал.

Официальные титулы 
 6 июля 1744 — 6 октября 1759 Её Королевское Высочество Принцесса Мария Хосефа Неаполитанская и Сицилийская Инфанта Испании
 6 октября 1759 — 8 декабря 1801 Её Королевское Высочество Инфанта Донна Мария Хосефа, Инфанта Испании, Принцесса Неаполитанская и Сицилийская

Источники 
 Historia del Reinado de Carlos IV, by General Gomez de Arteche (5 vols.), in the Historia General de España de la Real Academia de la Historia, Madrid, 1892.
 Luis Bouche: Nuevos y viejos problemas en la Sucesión de la Corona Española: Pragmática de Carlos III sobre matrimonios desiguales. Ediciones Hidalguia, 1999.

Инфанты Испании (женщины)
Дамы ордена Королевы Марии Луизы